Deuel County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Deuel County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Deuel County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota